Bara István
 Bara István (18. század) orvos
 Bara István (1942) üzletember, újságíró, fotóriporter, fotóművész
hasonló nevűek
 Bara István József (1949) építész, műemlékvédelmi szakmérnök